Pedreirense – abitanti di Pedreira
Pedreirense – abitanti di Pedreiras (Maranhão)